Об'єкти NGC
Малий Лев (сузір'я)
Галактики